Населені пункти в Чехії:

 Габровани (Вишков)
 Габровани (Усті-над-Лабем)